Agavenema är ett släkte av fjärilar. Agavenema ingår i familjen knoppmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knoppmalar
Agavenema